Chłopiec z burzy (Storm Boy):
 Chłopiec z burzy – powieść dla dzieci Colina Thiele’a
 Chłopiec z burzy – australijski film z 1976
 Chłopiec z burzy – australijski film z 2019